Six-Mai ou VI-Mai ou 6-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

6 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,

 Le  : début de la « guerre de Guadeloupe » marquée par l'arrivée à Pointe-à-Pitre de la flotte de Richepance.
 Le  à Metz en Moselle : événements non connus
 Autre date à Saint-Laurent-d'Aigouze dans le Gard : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 6 de Mayo » ou « Seis de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 6 de Mayo », à Huamantla, dans l'État de Tlaxcala.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Odonyme français dont le quantième est en lettres

Néant

Odonymes français dont le quantième est en chiffres

Odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
06